Monastier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Monastier-sur-Gazeille, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Le Monastier-Pin-Moriès, departementet Lozère i regionen Occitanien,